Lazi kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Lazi, kommun, Centrala Visayas, Province of Siquijor,

Italien 

 Lazio, region,

Kina 

 Lazi Xian, härad, Tibet, 
 Lazi (köping), Tibet, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar